El  Club Deportes Quillón, o simplemente Colegio Quillón, es un club de fútbol de Chile, con sede en la ciudad de Quillón, Región de Ñuble. Fue fundado el 30 de octubre de 2009 y actualmente milita en la Tercera División A de Chile.

Historia 

El Club Deportes Quillón se crea el año 2009 bajo el amparo del Instituto Nacional del Deporte (IND) como institución sin fines de lucro. El año 2017, logran materializar un sueño de años: el de tener un equipo en 3.ªDivisión del Fútbol Nacional; dicho plantel estaba conformado por alrededor de 30jugadores provenientes de las comunas aledañas a Quillón y con el 50 % de jóvenes de la comuna.

El Club deportivo tiene como objetivo ser un aporte social para la comuna, dar oportunidades a los jóvenes con talento deportivo, reforzar la identidad con la comunidad y dar una instancia de entretención ciudadana junto a toda su gente.

Tercera División B (2017) 

A finales de 2016 postuló a la Tercera División B de Chile con el nombre de Club Atlético Quillón Unido para participar en la temporada 2017, siendo aceptado por la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) y ser asignado al Grupo Centro Sur, logrando un total de 16puntos, quedando en la 8.ªposición (de 10equipos), logrando quedarse en la categoría.

En la temporada 2018, disputaron la Liguilla de Descenso tras quedar 9.os en la Fase Grupal, teniendo que jugar nuevamente contra los 5 con peor puntaje de su grupo, donde quedarían 2.os, salvándose nuevamente.

El 2019 disputó nuevamente la Permanencia tras quedar octavo, en dicha etapa quedó en tercer lugar, quedándose por una temporada más en la Tercera División B. 

La suerte y la alegría se harían presentes en la temporada 2021 (tras la cancelación de la temporada 2020, debido a la Pandemia del COVID-19), donde se consagraron campeones de la Tercera División B, por primera vez en su historia, tras vencer a Unión Compañías por 2-0. Antes de vencer a Unión Compañías en la Final, dejó en el camino a la República Independiente de Hualqui y a los históricos Malleco Unido y Tricolor Municipal de Paine.

Tercera División A y Copa Chile (2022) 
Durante la temporada 2022 disputó por primera vez la Tercera División A. Además, el club fue invitado a participar en la Copa Chile, lo que pudo haber sido su primera participación en dicho torneo. Sin embargo, Deportes Quillón fue descalificado en la primera fase, por un marcador de 3-0, debido a que no consiguió un estadio apto para acoger el partido frente a Iberia de Los Ángeles.

Estadio 

El club hace de local en el Complejo Colegio Quillón, ubicado en la ciudad de Quillón, Provincia de Diguillín, región de Ñuble, Chile. Se ubica en 
el camino interior a Cerro Negro alt. 600 m al sur de la intersección con Camino a Cerro Negro -Ruta N-860-. Contiene carpeta sintética y cuenta con iluminación artificial. Es usado mayormente para la realización de partidos de fútbol y cuenta con una capacidad para 1000 espectadores.

Uniforme 
Uniforme titular: Camiseta blanca, pantalón rojo, medias rojas.

Uniforme alternativo: Camiseta roja, pantalón rojo, medias rojas.

Datos del club 

 Temporadas en Tercera División A: 1 (2022-)
 Temporadas en Tercera División B: 4 (2017-2021)
Temporadas en Octagonal del Biobío: 1 (2017)

Palmarés

Títulos nacionales 
 Tercera División B (1):  2021

Jugadores

Plantilla 2022 

|-
! colspan=11 style="text-align:center; background:#FFFFFF; color:#FF0000;" | Porteros
 

|-
! colspan=11 style="text-align:center; background:#FFFFFF; color:#FF0000;" | Defensas

|-
! colspan=11 style="text-align:center; background:#FFFFFF; color:#FF0000;" | Mediocampistas
 

|-
! colspan=11 style="text-align:center; background:#FFFFFF ; color:#FF0000;" | Delanteros

Entrenadores 

Los entrenadores interinos aparecen en cursiva.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 
 
 
 Deportes Quillón en la página oficial de la ANFA

Club Deportes Quillón
Equipos de fútbol fundados en 2009
Deportes Quillón
Deporte de la Región de Ñuble